Deze pagina geeft een overzicht van de wielerploeg Team TIAA-CREF in 2006.

Overwinningen
Ronde van Normandië 
1e etappe: Charles Bradley Huff
FDB Ras 
2e etappe: Danny Pate
GP de Beauce 
4e etappe: Danny Pate

Teams

Ronde van de Algarve
15 februari–19 februari
201.  Chad Hartley 
202.  Ian MacGregor 
203.  Dan Bowman 
204.  Timothy Duggan 
205.  Michael Lange 
206.  Stuart Gillespie
207.  Nathan Mitchell 
208.  François Parisien

 Ronde van Californië19 februari–26 februari
131.  Danny Pate 
132.  Michael Creed 
133.  Lucas Euser 
134.  Michael Friedman 
135.  Charles Bradley Huff 
136.  François Parisien 
137.  Thomas Peterson 
138.  Taylor Tolleson

2006
Wielerploeg in 2006